Qaarajuttorsuaq bezeichnet:
 Qaarajuttorsuaq (Insel, bei Atammik), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qaarajuttorsuaq (Insel, bei Kangaamiut), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland